Hölzle ist der Name von:

 Hölzle (Sauldorf), ein zur Gemeinde Sauldorf gehörender Weiler im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg

Hölzle ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hölzle (* 1981), Schweizer Politiker (Grüne)
 Ernst Hölzle (1913–1970), deutscher Politiker
 Erwin Hölzle (1901–1976), deutscher Historiker
 Frank Hölzle (* 1968), deutscher Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg
 Kathrin Hölzle (* 1973), deutsche Schriftstellerin
 Markus Hölzle, Professor für Elektrochemie in Ulm
 Urs Hölzle (* 1964), Schweizer Informatiker